

Слівники — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Слівники — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Слівники — село в гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства